Скрипаль — фамилия.

 Скрипаль, Сергей Викторович (род. 1951) — английский и российский разведчик, полковник (лишен звания).
 Скрипаль-Мищенко, Александр Фёдорович (более известен как Олесь Досвитный; 1891—1934) — украинский писатель, сценарист и прозаик, редактор.

См. также 
 Отравление Сергея и Юлии Скрипаль